Petre eller Petré är svenska efternamn. Det estniska efternamnet Peetre har samma uttal som det svenska Petre. De kan avse:

 Anna Catharina Petre (1680–1746), brukspatron
 Benjamin Peetre (född 1968), tidningsman
 Casimir Petre (1831–1889), bruksägare och politiker
 Dorotheea Petre (född 1981), rumänsk skådespelare
 Gio Petré (född 1937), skådespelare
 Helena Petre (1834–1880), sångerska
 Hjalmar Petre (1832–1898), disponent och politiker
 Jaak Peetre (1935–2019), matematiker, professor
 Janne Petre (1819–1900), borgmästare och politiker
 Margareta Petré (född 1943), målare
 Ragnar Petré (1892–1943), jurist
 Robert Petre den yngre (1678–1725), militär och dagboksförfattare
 Thore Petre (1793–1853), bruksägare och politiker
 Torsten Petré, flera personer
 Torsten Petré (tonsättare) (1863–1928), brukspatron
 Torsten Petré (historiker) (1913–1974), universitetslektor
 Torsten Petré (militär) (född 1932), överste

Se även
 Peetres olikhet

Svenska efternamn